Wahlkreis Allier steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Allier I
 Wahlkreis Allier II
 Wahlkreis Allier III
 Wahlkreis Allier IV